Air Supply – gruppo musicale australiano
 Air Supply – album musicale del 1976
 Air Supply – album musicale del 1985
 Air Supply – videogioco del 1990